Andreas Wagener ist der Name folgender Personen:

* Andreas Wagener (Ökonom, 1967) (1967–2019), deutscher Ökonom und Sozialwissenschaftler
 Andreas Wagener (Ökonom, 1972) (* 1972), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Politikwissenschafter